El Carnaval de Puno puede referirse a los siguientes carnavales:
 Carnaval de Qopamayo, carnaval oriundo del altiplano peruano.
 Carnaval de Juliaca, carnaval celebrado en la ciudad y provincia homónima ubicadas en el departamento de Puno.
 Fiesta de la Candelaria peruana, fiesta  carnaval celebrado en el departamento de Puno.